Пого́стище — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Административный центр Вязьевской волости.

Расположена в центре района, в 3 км к северо-западу от райцентра посёлка Дедовичи, на берегу реки Шелонь.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 193 жителя.

История 
С 30 января 1997 года до 1 января 2006 года деревня была административным центром Погостищенской волости, упразднённой в пользу Вязьевской волости.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в деревню Погостище из деревни Вязье был перенесён центр Вязьевской волости.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Вязьевская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района